Бове́ — багатозначний термін.

Прізвище 

Бове́ () — французьке прізвище.

Персоналії 
 Данієль Бове (; 1907—1992) — італійський фармаколог.
 Жозе Бове (; нар. 1953) — французький анархіст, антиглобаліст.
 Йосип Бове (1784—1834) — російський архітектор.

Топонім 
 Бове () — місто та муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс.
 Бове () — невелике ранньосередньовічне французьке графство

Французькі прізвища